Indonesië
 Rindi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Oost-Soemba in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Rindi (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Soemba in de provincie Oost-Nusa Tenggara